Паточка () — чешская фамилия. Известные носители:

 Паточка, Франтишек (1904—1985) — чешский пианист.
 Паточка, Ян (1907—1977) — чешский философ.